En Allemagne, Walbeck peut désigner 

 Walbeck, localité () dépendant de la ville d'Oebisfelde-Weferlingen, dans l'arrondissement de la Börde en Saxe-Anhalt

 une ville de Saxe-Anhalt, arrondissement de Mansfeld-Südharz

 un quartier de la ville de Geldern en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Notes et références